Le Pont bezeichnet:

 in der Schweiz:
Le Pont VD, Ortschaft in der Gemeinde L’Abbaye im Schweizer Kanton Waadt

 in Frankreich:
Le Pont-Chrétien-Chabenet, Gemeinde im französischen Département Indre
Le Pont-de-Beauvoisin (Isère), Gemeinde im französischen Département Isère
Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie), Gemeinde im französischen Département Savoie
Le Pont-de-Claix, Gemeinde im französischen Département Isère
Le Pont-de-Montvert, Gemeinde im französischen Département Lozère
Le Pont-de-Planches, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône

Siehe auch:
Pont